Wortham (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
 Wortham (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk